Osoby:
 Bjarne Mädel – niemiecki aktor
 Ivonne Mädel – niemiecka aktywistka

Zobacz też:
 Bund Deutscher Mädel
 Madel
 Medel